

Geografia 
 Murtas – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Stagni di Murtas – stagni lungo la costa orientale della Sardegna
 Stagno di Pauli Murtas – zona umida della costa occidentale della Sardegna

Persone 
 Clara Murtas – cantante e attrice italiana
 Franco Murtas – politico italiano
 Giovanni De Murtas – politico italiano
 Mario Mossa De Murtas – pittore e incisore italiano

Altro 
 Murtas – antica famiglia della nobiltà sarda di origine genovese
 Spiaggia di Murtas – poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra a Perdasdefogu in provincia di Nuoro
 Stazione di Rio Murtas – fermata ferroviaria lungo la linea Siliqua-San Giovanni Suergiu-Calasetta